

Antropologia 
 Tupi – gruppo etnico del Brasile

Geografia 
 Tupi – municipalità della provincia di South Cotabato (Filippine)
 Tupi Paulista – comune dello stato di San Paolo (Brasile)

Lingue 
 Lingue tupi – famiglia linguistica
 Lingua tupi antica – lingua della famiglia tupi

Media 
 Super Radio Tupi — radio brasiliana
 Rede Tupi — primo canale tv brasiliano e sudamericano, nato nel 1950 e fallito nel 1980

Altro 
 Tupi – campo petrolifero in Brasile